David King peut désigner :
 David A. King (1941-), un orientaliste britannique et un historien de l’astronomie, spécialiste des instruments arabes médiévaux ;
 David King, dit Dave King (1947-), un entraîneur de hockey sur glace ;
 David King (1984-), un patineur artistique britannique de couple.